Dacien peut désigner :

Personnalités 

 Dacien (?-?), proconsul romain ;
 Dacien de Milan (?-552), évêque de Milan ;

Pseudonyme 

  (1484-1566), moine franciscain et prince scandinave.

Prénom